

Persone
 Brian Chatterton – paleontologo canadese (1943-  )
 Eyre Chatterton – tennista irlandese (1863-1950)
 Jonathan Edwards Chatterton – inventore inglese (1837-1885)
 Thomas Chatterton – poeta inglese (1752-1770)
 Ruth Chatterton – attrice statunitense(1892-1961)
 Tom Chatterton – attore statunitense (1881-1952)
 William Chatterton – giocatore di cricket americano (1861-1913)

Geografia
 Chatterton – villaggio inglese del Lancashire

Opere
 Chatterton – opera lirica di Ruggero Leoncavallo
 Chatterton – dramma di Alfred de Vigny del 1835
 Chatterton – album di Alain Bashung